Премия «Энни» за лучший сценарий в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшему сценарию в анимационной телепрограмме.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

См. также
 Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий в анимационном телесериале

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Сценарий
Энни
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 1997 году
Появились в 1997 году в США